Флаг муниципального образования «Город Ирку́тск» Иркутской области Российской Федерации. Единственный флаг в России нестандартной формы.

Ныне действующий флаг утверждён 31 октября 1996 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 133.

Описание 
«Флаг города Иркутска представляет собой прямоугольное белое полотнище с воспроизведением композиции герба (гербового щита) города Иркутска — бабра на зелёной земле с соболем в зубах, дополненное в нижней части горизонтальной синей полосой, завершающейся откосом (косицей).

Отношение ширины синей полосы к высоте полотнища — 1:4. Изображение бабра на полотнище смещено в сторону древка; отношение расстояния центра изображения бабра от древка к длине полотнища (без косицы) — 1:3».

Примечания

См. также 
 Герб Иркутска
 Гимн Иркутска

Символы Иркутска
Флаги городов России
Бабр в геральдике
Флаги с изображением соболя